Сти́вен Дорфф (; род. 29 июля 1973) — американский актёр.

Биография 
Семья Стива и Нэнси Дорфф некоторое время проживала в Атланте, а после рождения младшего сына перебралась в Лос-Анджелес. У Стивена рано проявился интерес к кино. Уже в возрасте 9 лет он получил роль в телевизионном сериале «Семейные узы». В 1987 году он получил свою первую главную роль в фильме ужасов «Врата».

В 1992 году сыграл главную роль в драме «Сила личности», за которую получил номинацию на премию «Молодой актёр». Высокую оценку заслужила работа Стивена Дорффа в фильме Йена Софтли «Пятый в квартете» (1994), рассказывающего о появлении группы The Beatles, где Стивен Дорфф сыграл роль так называемого «пятого» битла, басиста Стюарта Сатклиффа.

Следующим этапом в творческой карьере Дорффа стали фильмы «Я стреляла в Энди Уорхола», где его партнёршей была Лили Тейлор, и фильм Джона Уотерса «Безумный Сесил Б.» (2000). Всемирная известность настигла Дорффа в 1998 году после участия в фильме-экранизации комикса Marvel «Блэйд», где он сыграл роль злодея Дикона Фроста. За эту роль Стивен Дорфф получил в 1999 году премию MTV Movie Awards как лучший злодей. После фильмов «Страх.com» и «Дьявольский особняк» в 2005 году появился новый фильм с участием Стивена Дорффа «Один в темноте».

Лента «Тринадцатый этаж» в 2007 году на ежегодном Нью-Йоркском кинофестивале ужасов была признана лучшим фильмом, а Стивен Дорфф — лучшим актером. Стивен Дорфф также снимался в музыкальных видеоклипах, наиболее известным из которых является клип Бритни Спирс «Everytime». С начала 2020 года исполняет главную роль в телесериале «Маршал».

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактёры США